През 2005 г. се провежда поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Китай. Турнирът се проведе между 27 март и 2 април в Haidian Stadium в столицата Пекин, Китай и е спечелен от представителя на домакините Дин Джънхуй след победа с 9 – 5 над Стивън Хендри.

Резултати

Резултати от квалификационен кръг (9) 
 Ксяо Годун – Дейв Харолд 3 – 5
 Кобкит Паладжин – Джерард Грийн 5 – 1
 Цао Кайшен – Стюарт Бингам 1 – 5
 Дин Джънхуй – Марк Дейвис 5 – 2
 Го Хуа – Куинтън Хан 1 – 5
 Хабиб Субах – Джими Мики 5 – 3
 Ян Цинтян – Бари Пинчес 3 – 5
 Цао Синлун – Алистър Картър 1 – 5
 Лю Сун – Робърт Милкинс 3 – 5
 Джин Лун – Райън Дей 3 – 5
 Цай Дзянджун – Майкъл Холт 3 – 5
 Пан Уейго – Рики Уолдън 2 – 5
 Чжен Пен – Том Форд 3 – 5
 Чжан Дунтао – Антъни Хамилтън 1 – 5
 Чжан Кай – Ейдриън Гънел 1 – 5
 Лян Уънбо – Найджъл Бонг 5 – 4

Резултати от кръг 1 (9) 
 Рони О'Съливан – Дейв Харолд
 Марко Фу – Кобкит Паладжин 5 – 3
 Греъм Дот – Стюарт Бингам 3 – 5
 Питър Ебдън – Дин Джънхуй 0 – 5
 Кен Дохърти – Куинтън Хан 5 – 2
 Стивън Лий – Хабиб Субах 5 – 0
 Джими Уайт – Бари Пинчес 5 – 3
 Пол Хънтър – Алистър Картър 5 – 4
 Стивън Хендри – Робърт Милкинс 5 – 1
 Дейвъд Грей – Райън Дей 1 – 5
 Стив Дейвис – Майкъл Холт 5 – 0
 Матю Стивънс – Рики Уолдън 3 – 5
 Джон Хигинс – Том Форд 5 – 1
 Алън Макманъс – Антъни Хамилтън 5 – 4
 Бари Пинчес – Ейдриън Гънел 3 – 5
 Марк Уилямс – Лян Уънбо 5 – 0

Основна схема 

Открито първенство по снукър на Китай